Лос Кабос има више значења:

 Општина Лос Кабос (Јужна Доња Калифорнија), општина у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Кабос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Кабос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику